Села:
 Сарнівка — Волинська область, Луцький район
 Сарнівка — Житомирська область, Коростенський район
 Сарнівка — Житомирська область, Житомирський район
 Сарнівка — Львівська область, Львівський район